Покарёво — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена в центре района в 6 км к северо-западу от волостного центра Купуй и в 12 км к югу от райцентра Великие Луки.

Население 

Численность населения по оценке на 2000 год составляла 5 жителей, на 2010 год — .

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Купуйская волость

Населённые пункты Великолукского района